EHF Champions League 2017-18 - gruppespil begyndte den 7. oktober 2017. I alt 16 hold konkurrerer om 12 pladser i knockout-runden i herrernes EHF Champions League 2017-18.

Lodtrækning 
Lodtrækningen til gruppespillet blev afholdt d 30. juni 2017.

Seedning 
Seedningslagene blev offenliggjort d. 27. juni 2017.

Grupper 
Dagene hvor der spilles kampe er 6–8 oktober, 13–15 oktober, 20–22 oktober, 3–5 november, 10–12 november, 17–19 november 2017.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Referencer 

2017-18 - gruppespil (kvinder)
Håndbold i 2017
Håndbold i 2018